Entiat, város Washington államban
 Entiat, folyó Washington államban
 Entiat-tó, Washington
 Entiat-hegység, Washington
 Entiat-gleccser, Washington
 Entiat indiánok